Rutan est un patronyme porté par plusieurs personnalités, et qui a donné son nom à plusieurs avions.

Personnalités 

 Burt Rutan (né en 1943), ingénieur aéronautique ;
 Dick Rutan (né en 1938), recordman aviateur ;
 Erik Rutan (né en 1971), guitariste et chanteur ;
 Marguerite Rutan (1736-1794), religieuse martyre, bienheureuse.

Aviation 
 Plusieurs avions portent le nom de Burt Rutan : le Rutan VariEze, le Rutan Voyager, le Rutan Long-EZ, le Rutan Quickie, le Rutan VariViggen, le Rutan Defiant, le Rutan Solitaire.
  
Patronyme anglais